Seifritz steht für:

Geographie:
 Seifritz (Gemeinde Bad Großpertholz), Katastralgemeinde von Bad Großpertholz, Niederösterreich

Personen:
 Erich Seifritz (* 1961), Schweizer Psychiater
 Walter Seifritz (* 1939), deutsch-schweizerischer Physiker

Siehe auch:
 Seifriz